„I Miss You” – singel Basshuntera
 „I Miss You” – singel DMX-a
 „I Miss You” – singel Blink-182
 „I Miss You” – singel Clean Bandit i Julii Michaels
 „I Miss You” – piosenka Miley Cyrus